Дир Крик има више значења:
 Дир Крик (Аризона)
 Дир Крик (Илиноис)
 Дир Крик (Минесота)
 Дир Крик (Оклахома)